Plaatsnamen
Pereira (Colombia)
Pereira (Barcelos), Portugal
Pereira (Mirandela), Portugal
Pereira (Montemor-o-Velho), Portugal
São Vicente de Pereira Jusã, Portugal
Sport
Voetbal
Álvaro Pereira
Maximiliano Pereira
Marlon Pereira  Freire
Ricardo Pereira
Adriano Pereira  da Silva
Fábio Pereira  da Silva
Denílson Pereira Neves
João Pereira
Rafael Pereira  da Silva
Ricardo Alves Pereira
Rubén Pereira
Marco Aurélio Pereira Alves
Deportivo Pereira, voetbalclub
Volleybal
Pablo Pereira
Zwemmen
Thiago Pereira
Politiek
Washington Luís Pereira de Sousa, politicus
José Giral Pereira, politicus
Nuno Alvares Pereira, veldmaarschalk
Aristides Pereira, president van Kaapverdië
Overige
Duarte Pacheco Pereira, ontdekkingsreiziger
José de Almeida Batista Pereira, bisschop
Francisco Relva Pereira, musicus
Sonia Pereira, actrice
Fernando Pereira, fotograaf

Joodse achternaam
Portugese achternaam
Galicische achternaam
Sefardische achternaam